Međunarodni streetball turnir Metković je najstariji hrvatski streetball turnir. Nakon skoro dva desetljeća održavanja prihvatio je FIBA pravila za 3x3 košarku.

O turniru
Turnir korijene ima u 1960-im godinama.

Turnir je juniorsku kategoriji prvi puta imao 1996. te 2001., 2002., 2008., 2009., 2014., 2015.

2014. turnir je prvi puta imao veteransku kategoriju.

2016. je turnir prvi puta održavan dva dana i prvi puta se odigravao i u dvorani (zbog lošeg vremena). Iste godine turnir je učlanjen u FIBA-ino udruženje na svjetsku kartu streetball turnira te je prvi puta odigran po FIBA 3x3 pravilima.

Izdanja
Format
2016.-danas FIBA 3x3 pravila

Rang
2016.-danas FIBA 3x3 kalendar

Kazalo:
- strane ekipe su označene zastavom
* utakmica za 3. mjesto igrana je povremeno

Statistika (2017.)
Sva izdanja

Vidi
Streetball Mornarica (od 2014.), Zadar - 3x3 košarkaški turnir po tradicionalnim zadarskim pravilima
Streetball Lipik
Otočki košarkaški turnir "Ist", održava se od 1976. zadnje subote u srpnju

Vanjske poveznice
FIBA 3x3
FIBA 3x3 druga

Izvori

Šport u Metkoviću
Košarka u Hrvatskoj
Košarka 3 na 3
Međunarodna košarkaška natjecanja u Hrvatskoj